Osoby o tym nazwisku:
 Anna Sipos – węgierska tenisistka stołowa
 Béla Sipos – węgierski ekonomista
 Ferenc Sipos – węgierski piłkarz i trener piłkarski
 Shaun Sipos – kanadyjski aktor